Sursee (district), een district in het Zwitserse kanton Luzern
Sursee (gemeente), een gemeente gelegen in dat district